Személyek:
→:Richard Wagner (egyértelműsítő lap):
 Richard Wagner (1813–1883) német zeneszerző
 Richard Wagner (1861–1925) német politikus (FVP)
 Richard Wagner (1893–1935) német berepülő pilóta
 Richard Wagner (1893–1970) német fiziológus
 Richard Wagner (1902–1973) német agrármérnök, politikus (NSDAP)
 Wagner Richárd (1905–1972) magyar geográfus, klimatológus
 Richard Wagner (1914–1979) német politikus (CSU)
 Richard Wagner (1952–2023) romániai születésű német író
 Richard Wagner (1957–) bíró a kanadai legfelsőbb bíróságon
Egyéb:
 Richard Wagner, a zeneszerzőről készült filmbiográfia 1913-ból